Николай Матвеевич Соколов: Соколов, Николай Матвеевич (1859—1906) — русский архитектор.
 Соколов, Николай Матвеевич (псевд. Гриф; 1860—1908) — поэт, переводчик, цензор Петербургского цензурного комитета.